Аугюсти́нюс Вилхе́лмюс (Гюс) Хак (; , Гаага) — нидерландский футболист, защитник.

Ранние годы 
Гюс Хак родился 14 апреля 1937 года в Гааге, в семье Питера Хака и его жены Йоханны Карон. В возрасте восьми лет он остался без отца, который погиб во время взрыва на пароходе «Кап Аркона». Не зная о судьба отца, Гюс в течение трёх лет приходил на железнодорожный вокзал ожидая встретить его. В 1949 году его мать вышла замуж во второй раз.

Карьера

Клубная 
Гюс Хак начал свою профессиональную карьеру в своём родном городе в клубе АДО Ден Хааг. Он сыграл в этой команде более ста матчей за восемь сезонов. После этого в 1963 году он перешёл в «Фейеноорд». С ним он победил в Кубке европейских чемпионов 1969/1970 годов, победив в финале шотландский «Селтик». С «Фейеноордом» он дважды становился чемпионом Нидерландов, и столько же завоевывал кубок страны.

В 1970 году Гак переходит в клуб «Холланд Спорт», в составе которого он завершит карьеру игрока 1971 году.

Сборная 
Хак играл за сборную Нидерландов с 1962 по 1965 годы. За эти годы он сыграл в четырнадцати играх команды, в которых не забил ни одного гола.

Достижения 
 «Фейеноорд»
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1969/70
 Чемпион Нидерландов: 1964/65, 1968/69
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1964/65, 1968/69

Примечания

Ссылки 
 Профиль на worldfootball.net
 
 
 Статья на сайте friesevoetballers

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Холланд Спорт»